Fernández Collado ist der Nachname folgender Personen:

 Ángel Fernández Collado (* 1952), spanischer Geistlicher und Bischof von Albacete
 Jesús Fernández Collado (Jesús; * 1988), spanischer Fußballtorwart, siehe Jesús Fernández (Fußballspieler)